Municipio de Irwin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Irwin (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Irwin (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.